Esapekka Lappi (* 17. Januar 1991 in Pieksämäki) ist ein finnischer Rallyefahrer. 2020 wird er in der Rallye-Weltmeisterschaft für Ford als Werksfahrer eingesetzt.

Karriere 
Lappi gewann 2012 alle Rallyes der finnischen Meisterschaft und wurde anschließend von Škoda Motorsport verpflichtet, um in der European Rally Championship anzutreten. Diese Meisterschaft gewann er 2014 in seiner zweiten Saison. Zuvor war er für Citroën und Ford bei einigen WRC-Rallyes am Start und holte 2013 in Portugal seine ersten WM-Punkte. 2015 und 2016 trat er in der WRC2 an. In seinem zweiten Jahr gewann er die Meisterschaft. Anschließend wurde er von Toyota für die WRC verpflichtet und nahm an den letzten acht Rallyes der Saison 2017 teil. Er gewann in Finnland seine erste Rallye und erreichte vier weitere Platzierungen in den Punkten, sodass er in der kommenden Saison als Werksfahrer an allen Rallyes teilnehmen durfte. Dabei gelangen ihm drei Podiumsplatzierungen und der fünfte Rang in der Gesamtwertung. Zur Saison 2019 wechselte er zu Citroën, wo er eine wechselhafte Saison erlebte. Er wurde dreimal Zweiter, verpasste aber auch sechsmal die Punkteränge und wurde so nur Zehnter der Gesamtwertung. Am Ende der Saison zog sich Citroën aus der WRC zurück und Lappi wechselte zu Ford.

Einzelergebnisse

WRC

Erfolge 
 Weltmeister WRC2: 2016
 Europameister: 2014
 Finnischer Meister: 2012

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 WRC-Profil
 

Rallyefahrer (Finnland)
Finne
Geboren 1991
Mann
Europameister (Rallye)